Влади́мир Усти́нов: 
 Устинов, Владимир Иванович (1907—1971) — советский государственный и партийный деятель, дипломат.